Jallet peut désigner :
 Christophe Jallet (1983-), footballeur français ;
 Monique Jallet-Huant (1932-), conférencière et spécialiste de l'histoire ancienne italienne ;
 Robert Jallet (1890-1945), résistant français.

Autres 
 Jallet, section de la commune belge d'Ohey.

Homonymie de patronyme